59 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 59 Dywizja Strzelców (RFSRR)